Асралт-Хайрхан () — горная вершина в Монголии высотой 2799 метров над уровнем моря.

Физико-географическая характеристика 
Вершина Асралт-Хайрхан расположена в центральной части Монголии в аймаке Туве, сомон Эрдэнэ. 

Высота вершины Асралт-Хайрхан составляет 2799 метров над уровнем моря, она является высочайшей точкой нагорья Хэнтэй и располагается в центральной части нагорья. Относительная высота вершины Асралт-Хайрхан составляет 1426 метров, родительской вершиной по отношению к ней является ещё одна монгольская вершина Мянган-Ямаат высотой 3600 метров, расположенная примерно в 400 километрах в ЗЮЗ направлении.

В настоящий момент на Асралт-Хайрхане нет постоянного ледового-снежного покрова, однако, на южной и северной стороне горы сохранился рельеф в виде каров и морен, свидетельствующий об существовании ледников во времена последний ледниковой эпохи. По оценкам учёных, площадь ледников могла достигать примерно 10 км2.

Среднегодовая температура на горе составляет около -3°C (от -24°C в январе до + 16°C в июле), среднегодовая норма осадков составляет около 260 мм. Со склонов Асралт-Хайрхан берут начало реки Хонгор, Асралт и Хурхри.

Примечания

Ссылки 
 

Горы Монголии